A Equipe Estoniana de Copa Davis representa Estônia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Estonian Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Estoniana)

Estonia